Maloya steht für:

 Maloya (Reifenhersteller), ein ehemaliger Schweizer Reifenhersteller
 Maloya (Tanz), ein Musikgenre und Tanzstil auf der Insel Réunion im Indischen Ozean

Maloya ist der Familienname folgender Personen:
 Thengo Maloya (* 1947), malawischer Politiker und Diplomat	

Siehe auch: 
 Maloja (Begriffsklärung)